
Termin -{Kru}- ima više značenja.

 Kru (Engleska)
 Kru (Francuska)